Појам Лоара може да се односи на:

 Лоара (департман), департман у централној Француској
 Лоара (регион), регион у западној Француској
 Атлантска Лоара, департман у северозападној Француској
 Горња Лоара, департман у централној Француској
 Ендр и Лоара, такође департман у централној Француској
 Лоара, најдужа река у Француској
 Лоара и Шер, департман у централној Француској
 Мен и Лоара, департман у западној Француској
 Регион Лоара, или „Земља Лоаре“ (франц. Pays de la Loire) је регион на западу Француске који се састоји од пет департмана
 Саона и Лоара, департман у источној Француској који припада региону Бургундија